Petr Karel Bourbonský (Pedro Carlos Antonio Rafael José Javier Francisco Juan Nepomuceno Tomás de Villanueva Marcos Marcelino Vicente Ferrer Raimundo; 18. června 1786, Aranjuez – 4. července 1812, Rio de Janeiro) byl španělský a portugalský infant.

Rodina 
Infant Petr Karel se narodil jako syn infanta Gabriela Antonína Španělského a jeho manželky Marie Anny Viktorie Portugalské. Jeho dědečkem ze strany otce byl král Karel III. Španělský a ze strany matky král Petr III. Portugalský. Petr Karel byl jediným přeživším dítětem svých rodičů a ve dvou letech osiřel.

Život 
Jeho otec, velmi inteligentní muž, byl oblíbeným synem krále Karla III., v roce 1788 však zemřel i se svou manželkou na neštovice. Král Karel III. téhož roku také zemřel a jeho nástupce Karel IV. Španělský poslal dítě na žádost Petrovi babičky Marie I. Portugalské k ní do Portugalska. Marie se obávala nástupnictví rodu Braganza a Petr Karel byl tehdy jejím jediným vnukem. Vyrůstal tedy u své babičky Marie, která jej jmenovala portugalským infantem.

Petr Karel zdědil po svém otci velké jmění a byl v Portugalsku vítán. V roce 1792 byla jeho babička oficiálně prohlášena za šílenou a její syn Jan, strýc Petra Karla, se stal portugalským regentem.

V roce 1807 vpadla Francie do Portugalska a královská rodina, včetně Petra Karla, prchla do Brazílie. Zemi opustili 29. listopadu na palubě lodi Príncipe Real.

2. ledna 1808 dorazili do Salvadoru a odtamtud zamířili do Rio de Janeiro, kde žil infant v paláci São Cristovão.

Manželství 
V Brazílii byl Petr Karel zasnouben se svou o sedm let mladší sestřenicí Marií Terezou Portugalskou; svatba se konala 13. května 1810 v Riu de Janeiru.

Jejich dvouleté manželství bylo velmi šťastné, Petr Karel však onemocněl neštovicemi a 4. července 1812 v šestadvaceti letech zemřel.

Pár měl jedno dítě:

 Sebastian Gabriel Bourbonsko-Braganzský (4. listopadu 1811 – 14. února 1875)

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 18. června
Narození v roce 1786
Narození v Aranjuezu
Úmrtí 4. července
Úmrtí v roce 1812
Úmrtí v Riu de Janeiru
Rytíři španělského Řádu zlatého rouna
Zemřelí na neštovice
Bourbon-Braganza
Portugalští infanti
Muži